Ravna Sika je ime več manjših otočkov v Jadranu:

 Ravna Sika, ooček v Kornatih
 Ravna Sika otoček pri Žutu
 Ravna Sika, otoček pri Kaprijah